Čarovnik iz Oza je lahko:

 Čarovnik iz Oza, roman iz leta 1900
 Čarovnik iz Oza, film iz leta 1925
 Čarovnik iz Oza, film iz leta 1933
 Čarovnik iz Oza, film iz leta 1939
 Čarovnik iz Oza, film iz leta 1950
 Čarovnik iz Oza, film iz leta 1982
 Čarovnik iz Oza, televizijska serija iz leta 1990